Tecozautla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecozautla (kommun), Hidalgo, 
 Tecozautla, Hidalgo, 
 Tecozautla, Veracruz, Las Choapas,